Ла-Корунья (галис. и исп. A Coruña, неофициально исп. La Coruña) — многозначный термин.

 Ла-Корунья — крупный город на северо-западе Испании, курорт и порт. 
 Ла-Корунья — провинция на северо-западе Испании в составе автономного сообщества Галисия. 
 Ла-Корунья — международный аэропорт города Ла-Корунья.